Hørby Sogn ist der Name folgender Kirchspielsgemeinden in Dänemark:

 Hørby Sogn (Frederikshavn Kommune)
 Hørby Sogn (Holbæk Kommune)
 Hørby Sogn (Mariagerfjord Kommune)